Gottsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gottsmann (* 1961), österreichischer Historiker und Politologe
 Werner Gottsmann (1924–2004), deutscher Maler und Grafiker